Mutua steht für:
 eine historische Schreibweise von Mouthe, Gemeinde im französischen Département Doubs

Mutua ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Mwengi Mutua (* 1978), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Veronica Mutua (* 1992), kenianische Sprinterin